Лаган може да се отнася за:
 Лаган – град в Русия, Република Калмикия
 лаган – потънал товар на морското дъно
 Лаган – река в Югозападна Швеция
 Лаган– река в Обединеното кралство, Северна Ирландия
 Лаган – река в Обединеното кралство, Шотландия
 Лаган – езеро в Обединеното кралство, Шотландия
 Лаган – язовир в Обединеното кралство, Шотландия
 Лаган – села в Обединеното кралство (2), Австралия (1)